Шхвацабая () — грузинская фамилия.
Известные носители:
 
 Шхвацабая, Игорь Константинович (1928—1988) — кардиолог, академик АМН.
 Шхвацабая, Константин Яковлевич (1896—1960) — терапевт, доктор медицинских наук, профессор ММИ им. И. М. Сеченова.